Krumpholz steht für:

 einen bogenförmigen Gegenstand, welcher in der traditionellen Hausschlachtung zum Aufhängen der geschlachteten Nutztiere dient

Krumpholz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stanislaus Krumpholz (1896–?), tschechoslowakischer Politiker
 Dieter Krumpholz (1941–1966), deutscher Motorradrennfahrer
 Eckhard Krumpholz (* 1966), deutscher Fotograf
 Erhart Krumpholz (1912–2008), deutscher Motorradrennfahrer
 Hanns-Jörg Krumpholz (* 1962), deutscher Schauspieler, Autor, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Helmut Krumpholz (1922–2016), deutscher Verwaltungsjurist, Präsident des Bundesamtes für Ernährung und Forstwirtschaft
 Johann Baptist Krumpholz (1742–1790), tschechischer Komponist und Harfenist

Siehe auch:
 Krombholz
 Krumbholz
 Krumpfholz